Circle K - norweskie przedsiębiorstwo energetyczne, które prowadzi działalność w 38 krajach

 Circle K - międzynarodowa sieć sklepów należąca do kanadyjskiej międzynarodowej firmy Alimentation Couche-Tard